

Geografia 
 Negrea – comune nel distretto di Hîncești in Moldavia

Persone 
 Gheorghe Negrea – pugile rumeno
 Marțian Negrea –  compositore rumeno